È stata la prima edizione del torneo; si è concluso con la vittoria di Dar'ja Kasatkina, che ha battuto in finale Marie Bouzková con il punteggio di 4–6, 6–2, 6–2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Sofia Kenin (secondo turno)
  Bianca Andreescu (semifinale)
  Johanna Konta (ritirata)
  Petra Martić (quarti di finale)
  Wang Qiang (terzo turno)
  Zhang Shuai (ritirata)
  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
  Danielle Collins (semifinale)

 Sloane Stephens (primo turno)
 Caroline Garcia (primo turno)
 Zheng Saisai (primo turno)
 Nadia Podoroska (primo turno)
 Marie Bouzková (finale)
 Anastasija Sevastova (primo turno)
 Alizé Cornet (primo turno)
 Rebecca Peterson (quarti di finale)

Wild card 

  Destanee Aiava (primo turno)
  Bianca Andreescu (semifinale)
  Kimberly Birrell (terzo turno)

 Olivia Gadecki (terzo turno)
 Sofia Kenin (secondo turno)

Qualificate 

  Mona Barthel (primo turno)
  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Lizette Cabrera (primo turno)
  Francesca Jones (secondo turno)

 Varvara Lepchenko (secondo turno)
 Rebecca Marino (secondo turno)
 Ankita Raina (secondo turno)
 Kamilla Rachimova (primo turno)

Lucky loser 

  Lesja Curenko (primo turno)
  Gabriella Da Silva-Fick (terzo turno)

 Monica Niculescu (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Phillip Island Trophy 2021